Puerto Rico poate să însemne:
Puerto Rico, arhipelag în Oceanul Atlantic, aflat în administrarea Statelor Unite ale Americii.
Puerto Rico (insulă), principala insulă a arhipelagului Puerto Rico.
Puerto Rico (joc), un joc inventat de Andreas Seyfarth.